Сен-Лоран-дю-Мароні () — місто та муніципалітет у Франції, в заморському департаменті Гвіана. Населення —  осіб (2011).

Географія 
Муніципалітет розташований на відстані близько 7400 км на південний захід від Парижа, 200 км на захід від Каєнни. Розташоване на річці Мароні поблизу кордону з Суринамом.

Клімат 
Місто знаходиться у зоні, котра характеризується вологим тропічним кліматом. Найтепліший місяць — вересень із середньою температурою 27.8 °C (82 °F). Найхолодніший місяць — січень, із середньою температурою 26.1 °С (79 °F).

Історія
Самі ранні свідчення присутності людини на території комуни відносяться до епохи раннього неоліту. 
В доколумбові часи ці землі населяли індіанськ племена.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Сусідні муніципалітети

Галерея зображень

Посилання

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Гвіана

Примітки 

Міста Франції
Муніципалітети департаменту Гвіана